Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1988

Wyniki 
  Scheeßel, 18 września 1988

Bibliografia 
 

1988
1988 w long tracku
1988 w Niemczech